Az alábbi családfa az afgán uralkodók családi kapcsolatait hivatott ábrázolni.

Sadozai-dinasztia (1747–1823, 1839–1842)

Barakzai-dinasztia (1826–1839, 1842–1973)

Kapcsolódó szócikkek 
Afganisztán uralkodóinak listája

Uralkodói családfák